Авшар (, до 1991 года — Узеиркенд) — село в Авшарском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Название связано с огузским племенем Авшар.

История 
Село Овшар в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Овшарскому сельскому обществу Шушинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агджабеды Агдамского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Овшарский сельсовет в Агджабединском районе Азербайджанской ССР.

В 1950 году село Овшар переименовано в Узеиркенд в честь азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова (1885—1948).

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Узеиркенд входило в Узеиркендский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР.

Указом Верховного Совета Азербайджанской Республики от 7 февраля 1991 года район село Узеиркенд переименовано в Авшар.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Авшарского административно-территориального округа был учрежден Авшарский муниципалитет Агджабединского района.

География 
Село находится в 14,5 км от райцентра Агджабеди и в 282 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Вблизи села находится пик Высокий (1324 м). Село находится на высоте 46 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 1280 человек, все — азербайджанцы, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается хлопководством, животноводством, коконоводством, выращиванием зерна.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,0 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались средняя и восьмилетняя школы, клуб, библиотека, больница.

В селе расположены почтовое отделение, 2 средних и 2 неполных средних школы, детский сад, клуб, библиотека, врачебный пункт, мечеть.

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района